Вязовка — деревня в Шенталинском районе Самарской области в составе сельского поселения Васильевка.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров по прямой на юго-восток от районного центра станции Шентала.

Население 
Постоянное население составляло 21 человек (мордва 86%) в 2002 году, 2 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района